Le tournoi de tennis de Caracas est un tournoi de tennis. L'édition féminine 1965 se dispute du 22 au .

Margaret Smith remporte le simple dames. En finale, elle bat Lesley Turner.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Margaret Smith et Lesley Turner.

En double mixte, la paire Margaret Smith et Dennis Ralston enlève le titre.

Résultats en simple

Tableau final

Premiers tours

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Résultats en double mixte

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de Caracas

Navigation 

dames 1965
Caracas
1965 au Venezuela
Sport en mars 1965